Somersham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Somersham – były stacja kolejowa
 Somersham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk